Ardis:
 Ardis — род перепончатокрылых из семейства настоящих пилильщиков.
 Ardis Publishing — американское издательство, в годы холодной войны специализировавшееся на издании русской литературы.
 Ardis (Ардис Фагерхолм) — шведская поп-певица